Seznam mest v Sloveniji.

V Sloveniji velja za mesto večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, prebivalstveni gostoti, naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij. Izpolnjevati mora tale merila:
 V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS; 15.a člen) ima mesto več kot 3000 prebivalcev;
 naselje dobi status mesta tudi z odločitvijo državnega zbora;
 glede naselij, ki so status mesta dobila v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve, državni zbor samo ugotovi, da že imajo status mesta (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, UL RS, št. 57/94, 5. člen).

Z najnovejšim odlokom Vlada Republike Slovenije dne 23. decembra 2020 sta status mesta dobili naselji Lenart v Slovenskih goricah in Zreče, s čimer se je število mest v Sloveniji povečalo na 69.

Seznam

Nekdanja mesta 
 Lož je dobil mestne pravice 8. marca 1477. V uvodu privilegija cesar Friderik III pravi, da so Turki »naš trg Lož na Kranjskem popolnoma uničili in požgali, zato smo sklenili in odredili, da se ta naš trg priredi v trdnjavo in da se bivališče naših meščanov in ljudi dobro zavaruje ...«. S spremembo naziva iz trga v mesto, Lož dobi pravico do obzidja.

Obdobje Rimskega cesarstva 

V obdobju Rimskega cesarstva sta obstajali dve kategoriji mest – colonia ter municipium. Na ozemlju današnje Slovenije so imela naslednja naselja enega od teh dveh statusov:

Viri

Glej tudi 

 Mestne pravice
 Seznam trgov v Sloveniji
 Seznam naselij v Sloveniji

Slovenija

Seznami mest po državi